

Patronyme 

 Adolf Wolff (1832-1885), architecte allemand, bâtisseur de synagogues ;
  ;
 Auguste Wolff (1821-1887), pianiste, compositeur et industriel français, directeur de la manufacture Pleyel ;
 Balduin Wolff (1819-1907), peintre allemand ;
 Bernard Pierre Wolff (1930-1985), photographe français ;
 Bernhard Wolff (1811-1879), fondateur de la Deutsche Presse-Agentur ;
 Beverly Wolff (1929-2005), mezzo soprano américaine ;
 Camille Wolff (1908-1959), homme politique français ;
 Caspar Friedrich Wolff (1734-1794), médecin, un des fondateurs de l'embryologie ;
 Charles Joseph François Wolff (1823-1901), général de division français ;
  ;
 Christoph Wolff (né en 1940), musicologue allemand ;
 Claude Wolff (1924-2005), homme politique français ;
 Edith Wolff (1904-1997), résistante allemande ;
  (1802-1879), sculpteur allemand ;
  ;
 Eric Wolff (1957, climatologue britannique ;
  ;
 Francis De Wolff (1913-1984), acteur anglais ;
 Frédéric Henri Wolff (1869-1914), militaire alsacien ;
 Gaby Wolff (1923-2012), assistante sociale, jardinière d'enfants juive orthodoxe et Résistance française ;
 Gerry Wolff (1920-2005), acteur allemand ;
 Hans Julius Wolff (1898-1976), juriste allemand ;
 Hans Julius Wolff (1902-1983), papyrologue et juriste allemand ;
 Heinrich Wolff (1880-1944), architecte allemand, directeur des bureaux de construction de la Reichsbank ;
 Hellmuth Wolff (1937-2013), facteur d'orgue canadien d'origine suisse ;
 Herbert Wolff (1904-1958), homme politique allemand ;
 Hugh Wolff (né en 1953), chef d'orchestre américain ;
 Isabel Wolff (19?-), écrivain britannique ;
 Jean-Claude Wolff (1946-), compositeur français ;
 Jean-François Wolff (1963-2022), acteur luxembourgeois ;
 Jean Wolff (1899-1983), prêtre catholique, chanoine de la Cathédrale Notre-Dame de Paris ;
 Jean-Michel Wolff (19?-), pilote de rallye français ;
 Jeanette Wolff (1888-1976), femme politique et féministe allemande. 
 Johann Friedrich Wolff (1778-1806), entomologiste allemand ;
 José Wolff (1885-1964), peintre belge ;
  ;
  (1836-1902), chirurgien allemand ;
 Julius Wolff (1882-1945), mathématicien néerlandais ;
 Karl Wolff (1900-1984), général SS allemand ;
 Kaspar Friedrich Wolff (1733-1794), physiologiste allemand ;
 Léopold Wolff (1863-1924), sculpteur ornemaniste français ;
 Lina Wolff (1973-), romancière suédoise ;
 Louis Wolff (1898-1972), cardiologue américain, voir aussi syndrome de Wolff-Parkinson-White ;
  ;
 Marc François Jérôme Wolff (1776-1848), général français ;
 Marie Joseph Paul Wolff (1902-1988), homme politique français, maire de Saverne (Bas-Rhin) de 1956 à 1977 ;
 Mathias Wolff (1779-1857), prêtre jésuite luxembourgeois, fondateur de congrégation religieuse ;
 Michelle Wolff (19?-), actrice américaine ;
  ;
 Paul Wolff (1887-1951), photographe allemand ;
 Peter A. Wolff (1923-2013), physicien américain ;
 Philippe Wolff (1913-2001), médiéviste français ;
 Pierre Wolff (1865-1944), auteur dramatique français ;
 Riem de Wolff (1943-2017), chanteur ;  
 Susanne Wolff  (1973-), actrice allemande ;  
 Thomas Wolff (1954-2000), mathématicien américain ;
 Toni Wolff, (1888-1953), psychanalyste suisse ;
 Torger Christian Wolff (1972-), pilote automobile autrichien, propriétaire minoritaire de l'écurie Williams F1 Team et directeur exécutif de Mercedes Grand Prix ;
 Tyler Wolff (2003-), footballeur américain ;
 Victoria Wolff (1903-1992), écrivaine allemande ;
 Werner Wolff (1922–1945), officier SS ;
 Wilhelm Wolff (1809-1864), marxiste ;
 Willi Wolff (1883-1947), scénariste, producteur et réalisateur allemand ;

personnage de fiction
 Frank Wolff, personnage de la série Les Aventures de Tintin.

Autres  
 Réaction de Wolff-Kishner, une réaction chimique
 (5674) Wolff, astéroïde de la ceinture principale

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme juif